Long Run ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Long Run (Indiana)
 Long Run (Kentucky)
 Long Run (Ohio)
 Long Run (Pennsylvania)
 Long Run (West Virginia)

Siehe auch:
 LongRun, Stromspartechnologie
 Long Run Incremental Cost, Kosten einer Wirtschaftseinheit